On-demand (букв. «по требованию») применяется к названию ряда услуг:
 Video on Demand — видео по запросу, система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ или видеофильмов
 Print on demand, или печать по требованию — издательская технология, при которой новые экземпляры книги печатаются только тогда, когда поступает соответствующий запрос от покупателя
 On-demand software — программное обеспечение по запросу, то же, что Software as a service
 Service on demand — услуга по запросу, тарифицируемая услуга
 Charter on demand - заказ самолёта (чартерного рейса).